Unisonic – gruppo musicale tedesco
Unisonic – album dell'omonimo gruppo musicale 
Unisonic – serie di console